Made in the USA peut faire référence à :

 , documentaire de Sólveig Anspach sorti en 2001 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi